Mio mini pony – nome italiano precedente della linea di giocattoli My Little Pony
Mio mini pony - Il film (My Little Pony: The Movie) – film del 1986
Mio mini pony - Fuga da Catrina (Escape from Catrina) – film del 1985
Mio mini pony - Salvataggio dal castello di mezzanotte (Rescue at Midnight Castle) – film del 1984
Mio mini pony – album di Cristina D'Avena
Vola mio mini pony – singolo di Cristina D'Avena
Vola mio mini pony (My Little Pony 'n Friends) – serie animata televisiva degli anni '80
Vola mio mini pony (My Little Pony Tales) – serie animata televisiva degli anni '90